NUGGC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 796 амінокислот, а молекулярна маса — 91 132.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки